Laciny ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Laciny (* 1989), österreichische Entomologin
 Marten Laciny (* 1982), deutscher Rapper, siehe Marteria